Thelebolus — рід грибів родини Thelebolaceae. Назва вперше опублікована 1790 року.

Класифікація 
До роду Thelebolus відносять 24 види:

Примітки

Джерела 

 Tode, H.J. 1790. Fungi Mecklenburgenses Selecti. 1:1-47 - P.41

Роди грибів